Toponímia:
 Rose Bud (Arkansas), localitat estatunidenca d'Arkansas
 Rosebud (Dakota del Sud), localitat estatunidenca de Dakota del Sud
 Rosebud (Missouri), localitat estatunidenca de Missouri
 Rosebud (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 Reserva índia de Rosebud, reserva índia de Dakota del Sud
 Miscelania:
 Rosebud (pel·lícula), pel·lícula de 1975 dirigida per Otto Preminger
 Batalla de Rosebud, succeïda el 17 de juny de 1876
 Rosebud Yellow Robe, historiadora sioux
 Ciutadà Kane dirigida per Orson Wells. Rosebud, paraula que diu el protagonista abans de morir